Меластомові (Melastomataceae) — родина покритонасінних рослин порядку миртоцвітних. Містить близько 200 родів і близько 4500 видів, поширених переважно в тропіках (2/3 родів походять з тропіків Нового Світу). Це однорічні або багаторічні трави, кущі та невеликі дерева.

Листя відмітне, протилежне, розсічене, має 3-7 подовжніх вен, що починаються в основі листової пластинки, внутрішні вени починаються далі, інколи з перистим жилкуванням від 2-3 головних вен. Квітки правильної форми, одиночні, на головних або бічних пагонах, інколи формують зонтик.

Роди

Посилання 

 Зображення, список родів PlantSystematics.org

 
Миртоцвіті
Родини квіткових